Il singolare del torneo di tennis Montreal Classic 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Caroline Stoll che ha battuto in finale Françoise Dürr 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Marise Kruger (primo turno)
 Michelle Tyler (quarti di finale)
 Yvonne Vermaak (semifinali)
 Laura duPont (semifinali)

 Diane Desfor (quarti di finale)
 Ruta Gerulaitis (primo turno)
 Caroline Stoll (campionessa)
 Dana Gilbert (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montreal Classic 1978